«Trouble» () — это поп-рок песня, записанная Pink для её третьего студийного альбома Try This (2003). Она была написана Тимом Армстронгом и Pink с выдающимся гитарным риффом. Песня была выпущена первым синглом с альбома в конце 2003 и имела средний успех, достигнув 2 строки в Canadian Singles Chart 29 ноября 2003. В других местах она имела меньший успех, а в США она не стала хитом. Песня выиграла Грэмми за «Лучшее женское вокальное рок-исполнение» в 2004 году.

Песня участвовала в фильме Белые цыпочки (2004), Дневники принцессы 2: Как стать королевой (2004), Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна (2005), Элвин и бурундуки 3 (2011). Помимо этого песня Trouble была использована в рекламном ролике фильма Рапунцель: Запутанная история (2010).

Клип 

Клип для песни снят в стиле вестерна. В нём Pink едет на лошади в маленький город под названием Шарктаун. После того, как она увидела, что несколько лошадей связаны, она начинает уличную драку с мужчинами, стоящими рядом. Потом она входит в бар и заказывает выпивку. Бармен смотрит на шерифа (Джереми Реннер), который следил за Pink с того времени, как она приехала. Когда шериф показывает «нет», бармен отказывает обслуживать Pink, после чего она залезает на стойку, набрасывается на бармена и начинает драку.

Шериф разбивает бутылку об её голову, а потом сажает её в тюремную клетку. Pink соблазняет шерифа, тот выпускает её из клетки, а она надевает свои наручники на него. Она входит в бар, затевает новую драку, к ней присоединяется несколько других девушек (а именно Pussycat Dolls) и начинают танцевать на барной стойке. После освобождения лошадей из конюшни Pink дерется с шерифом с хлыстом и уезжает из города.

Девочка в клипе — это Келси Льюис, которая снималась в клипе Pink для Family Portrait.

Список композиций и форматы 
 Канадский/Американский Сингл
 «Trouble»
 «Trouble» (Hyper Radio Edit)
 «Trouble» (Вторая Акустическая Версия)

 Международный сингл
 «Trouble»
 «Delerium»
 «Free»
 «Trouble» [Расширенный CD Клип]

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Пинк
Песни, написанные Пинк
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Синглы Arista Records
Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение